Heiss ou Heiß est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
 Aloïss Heiss (1820–1893), numismate français ;
 Carol Heiss (née en 1940), patineuse artistique américaine ;
 Hubert Heiss (né en 1955), diplomate autrichien ;
 Jean de Heiss (v. 1615-1688), diplomate et historien allemand ;
 Wilhelm Heiss (1913–1943), footballeur allemand.

Homonymie de patronyme germanique